MEDA (аббр. ), Анализатор динамики окружающей среды на Марсе — один из семи инструментов марсохода Perseverance, объединяющий функционал метеостанции (мониторинг температуры, относительной влажности и плотности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра) и радиометра, а также фиксирующий морфологию частиц пыли в атмосфере Марса. Прибор создан в Испании; головная организация Центр астробиологии Национального института аэрокосмической техники (, INTA)
при участии университета Алькала (, UAH) и Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR-CSIC). Генеральный конструктор изделия Хосе А. Родригес Манфреди () из INTA.

На странице НАСА, посвящённой прибору, аббревиатуру его названия Хосе Манфреди полушутя расшифровывает, как фразу из двух слов на испанском „¡Me da!“, переводимую, как «мне дай» (эмфатически усиленное перестановкой «дай мне»):
В этой простой аббревиатуре произносятся два испанских слова, которые можно приблизительно перевести как «дай мне», к примеру, как в: MEDA! Дай мне сводку о погоде, пыли и радиации на Марсе!

Параметры прибора

Метеосводки 

По данным архива Wayback с апреля по октябрь 2021 года, публикации метеосводок MEDA на сайте НАСА характеризовались крайней нерегулярностью и отрывочностью. Из всего набора сведений, собираемых метеостанцией для отправки на Землю, на сайте отражаются только три: максимум и минимум температур воздуха, а также атмосферное давление.

Примечания

Литература 

 
 

Исследование Марса
Марсоходы